Le nom « Thélème » est dérivé du grec θέλημα (« thélêma »), qui, dans le Nouveau Testament, désigne la volonté divine qui se manifeste en l'homme sans que la raison de ce dernier n'intervienne.

Littérature 
 L’Abbaye de Thélème est la première utopie de la littérature française, décrite par Rabelais au chapitre LVII de son Gargantua, dont la devise est « Fais ce que voudras ».

Musique 
 Thélème est un label musical.

Voir aussi 
 Thelema
 thélème est également le nom d'un ensemble professionnel spécialisé dans l'interprétation de la musique ancienne: www.theleme.ch